

Sigle 
 Brigham Young University  – università statunitense

Codici 
 BYU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto BINDLACHER BERG, Bayreuth, Germania